Ривањ може бити:

 Ривањ (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Ривањ (Преко), насељено мјесто у општини Преко, Задарска жупанија, Република Хрватска